Alberto Acuña ist der Name folgender Personen:

* Alberto Acuña (Flötist) (* 1996), spanischer Flötist
 Alberto Acuña (Tangomusiker) (1886–1975), Tangomusiker (Sänger, Gitarrist und Komponist)